Мосиха — река в Новосибирской области.
 Мосиха — урочище в Краснотуранском районе Красноярского края
 Усть-Мосиха — село в Ребрихинском районе Алтайского края.